Barde steht für:
 Barde, ein keltischer Sänger-Dichter
 Der Barde, ein Orchesterwerk von Jean Sibelius
 Barde (Dänemark), Ort in der Ringkøbing-Skjern Kommune
 Speckscheibe, siehe Bardieren

Barde ist der Familienname folgender Personen:
 André Barde (1874–1945), französischer Schriftsteller
 Ange Barde (* 1969), französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Jean-Edouard Barde (1836–1904), Schweizer Pfarrer
 Konrad Barde (1897–1945), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Séverine Barde (* 1966), schweizerische Kamerafrau 
 Yves-Alain Barde (* 1946), schweizerischer Neurobiologe

Siehe auch: 
 Bard
 Barden
 Barte
 Barthe (Begriffsklärung)